Priodontini – plemię ssaków z podrodziny bolit (Tolypeutinae) z rodziny Chlamyphoridae.

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące plemiona:
 Priodontes  – zębolita – jedynym przedstawicielem jest Priodontes maximus  – zębolita olbrzymia
 Cabassous  – kabassu

Uwagi

Przypisy 

Chlamyphoridae